Waikato peut désigner :
 fleuve Waikato, fleuve coulant au nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
 région du Waikato, région où s'écoule le fleuve Waikato ;
 district du Waikato, district de la région du Waikato ;
 université de Waikato, établissement universitaire de Nouvelle-Zélande.